Kerridge steht für:

 Kerridge (Cheshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Cheshire

Kerridge ist der Familienname folgender Personen:
 
 Edward Kerridge, englischer Radrennfahrer
 Eric Kerridge, US-amerikanischer Autor 
 Linda Kerridge, australische Schauspielerin
 Robert James Kerridge (1901–1979), neuseeländischer Immobilienmakler 
 Roland Vaughan Kerridge, englischer New-Wave-Schlagzeuger
 Mary Kerridge (1914–1999), englische Schauspielerin 
 Sam Kerridge, australischer Australian-Football-Spieler